Huta Józefów to nazwa:
 wsi w województwie lubelskim
 dzielnicy Głowna